Пе́дерсен () — данське та норвезьке патрономічне прізвище, у буквальному розумінні означає — «син Педера (Петера)».
.

Відомі носії прізвища

Г 
 Гольґер Педерсен (; 1867—1953) — данський лінгвіст

Д 
 Джон Педерсен (; 1881—1951) — розробник вогнепальної зброї.

Є 
 Єспер Педерсен (;  1999) — норвезький гірськолижник-паралімпієць.

І 
 Інґольф Педерсен (; 1890—1964) — норвезький спортсмен, зокрема й футболіст, що грав на позиції воротаря.

К 
 Каміла Педерсен (;  1983) — данська тріатлоністка, чемпіонка світу на довгій дистанції (2014) і триразова чемпіонка Європи.
 Карл Педерсен:
  (; 1882—1960) — норвезький гімнаст і легкоатлет, олімпійський медаліст (1908, 1912).
  (; 1883—1971) — данський гімнаст, олімпійський медаліст (1912).
 Карл-Геннінг Педерсен (; 1913—2007) — данський художник-експресіоніст XX — початку XXI століття.
  (;  1996) — данський професійний трековий і шосейний велогонщик.
 Кнут Педерсен (; 1850—1952) — справжнє ім'я данського письменника Кнута Гамсуна, лауреата Нобелівської премії з літератури (1920).

М 
 Мадс Педерсен (;  1996) — данський футболіст, фланговий захисник.
  (;  1972) — швейцарська скелетоністка, олімпійська чемпіонка (2006).
 Моніка Педерсен (;  1978) — датська співачка, колишня вокалістка гуртів «Sinphonia», «The World State» та «Sirenia».
 Маркус Педерсен:
 Маркус Педерсен (;  2000) — норвезький футболіст, фланговий захисник.
 Маркус Педерсен (;  1990) — норвезький футболіст, нападник.
 Мортен Гамст Педерсен (;  1981) — норвезький футболіст.
  (;  1977) — данський мотогонщик, триразовий чемпіон світу зі спідвею (2003, 2007, 2008).

Н 
 Ніклас Педерсен (;  1987) — данський футболіст, нападник.

П 
 Патрік Педерсен (;  1991) — данський футболіст, нападник.
  (; 1886—1948) — норвезький гімнаст, призер літніх Олімпійських ігор 1908.

Р 
 Расмус Педерсен (;  1998) — данський велогонщик, срібний призер Олімпійських ігор 2020.
 Рікке Меллер Педерсен (;  1989) — данська плавчиня, олімпійська медалістка (2016).
 Руне Педерсен (;  1963) — норвезький футбольний суддя.

С 
 Сверре Лунде Педерсен (;  1992) — норвезький ковзаняр, олімпійський чемпіон (2018, 2022).
  (;  1972) — норвезький саночник та скелетоніст.
  (  1965) — норвезька лижниця, олімпійська медалістка (1992)
 Сьюзен Педерсен (;  1953) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (1968).

Т 
 Тор Педерсен (;  1945) — міністр закордонних справ Данії, голова Фолькетінгу
 Торе Педерсен (;  1969) — норвезький футболіст, що грав на позиції захисника.

Ф 
  ( 1925—2012) — данський спортсмен з академічного веслування, олімпійський чемпіон (1948).

Х 
 Хрістінна Педерсен (;  1986) — данська бадмінтоністка, олімпійська медалістка (2012, 2016).

Ч 
 Чарлз Педерсен (; 1904—1989) — американський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1987).

Інше 
 3312 Педерсен — астероїд головного поясу.

Примітки 

Патронімічні прізвища